Serie A2 steht für folgende Spielklassen:

in Italien:
 Serie A2 (Basketball)
 Serie A2, früherer Name der Serie B (Eishockey)

in Brasilien
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino – Série A2, Fußballliga der Frauen